Biba est le vingt-huitième album de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Stéphane Colman. L'ouvrage est publié en 2014.

Résumé

Personnages principaux

Humains 
 Hector
 Tante Diane
 Juan Mondrone, chasseur
 Pepe et Paco, ses associés
 Bring M. Backalive
 Tèkunhanpoté
 Capitaine Bombonera du bateau fluvial et son employé Tèzhébété

Animaux 
 Marsupilami et  Marsupilamie
 Les trois enfants Marsupilamis : Bobo, Bibu, et Bibi
 Mars le noir, et son épouse Vénus
 Biba, leur fille
 Les trois Aras
 Trois Grenouilles
 Cinq Singes
 Un Ouakari chauve
 Deux Grands gominés à col rayé
 Deux Hoazins
 Le Jaguar
 Loutres

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2014
Album Marsu Productions